Marcelline Picard-Kanapé
Natasha Kanapé Fontaine